В таблице приведены победители чемпионатов Москвы.

 С 1914 года по 1918 год чемпионаты Москвы не проводились.

1899—1913 
Чемпионаты Москвы до Октябрьской революции проводились нерегулярно и не считались официальными соревнованиями. Количество участников было небольшим.

1919—1991 
В 1921—1924 годах Николай Григорьев добровольно отстаивал звания чемпиона в матчах.

1992 —

Литература 
 
 Шахматный ежегодник. Том 2. 1936. Сост. Н. И. Греков и И. Л. Майзелис. Москва, Физкультура и Спорт, 1938
 Шахматы. Избранные партии и обзор за 1926 г., составитель А. Алехин. Вестник физической культуры, Харьков, 1927.

См. также 
 Чемпионат Москвы по шахматам среди женщин

Примечания